Епархия Исмаилии () — епархия Коптской католической церкви с центром в городе Исмаилия, Египет. Епархия Исмаилии распространяет свою юрисдикцию на Синайский полуостров. Кафедральным собором епархии Исмаилии является церковь святого Марка в городе Исмаилия.

История 
17 декабря 1982 года Римский папа Иоанн Павел II учредил епархию Исмаилии Коптской католической церкви, выделив её из епархии Александрии.

Ординарии епархии 
 епископ Athanasios Abadir (17.12.1982 — 25.05.1992);
 епископ Yuhannes Ezzat Zakariya Badir (23.11.1992 — 23.06.1994) — назначен епископом Луксора.
 епископ Makarios Tewfik (23.06.1994).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Восточнокатолические епархии Египта
Епархии Коптской католической церкви